Ariane est un prénom féminin d'origine grecque ( / , « sacré »), qui peut désigner :

Mythologie 
 Dans la mythologie grecque, Ariane, fille de Minos et de Pasiphaé, est célèbre pour le « fil d'Ariane » permettant de sortir du Labyrinthe.

Personnalités 

 Sainte Ariane, esclave à Prymnessos en Phrygie, martyre des premiers siècles ; fêtée le 18 septembre.
 Ariane, impératrice byzantine du .
 Ariane Ascaride (1954-), actrice française.
 Ariane Bourgoin (1981-), dite Louise Bourgoin, comédienne et animatrice de télévision française.
 Ariane Brodier (1979-), animatrice de télévision et comédienne française.
 Ariane Carletti (1957-2019), dite simplement Ariane, une animatrice de télévision notamment célèbre grâce au Club Dorothée.
 Ariane Massenet (1965-), chroniqueuse de télévision et ancienne animatrice radio.
 Ariane Mnouchkine (1939-), directrice du Théâtre du Soleil à La Cartoucherie de Vincennes.
 Ariane Moffatt (1979-), auteure-compositrice-interprète québécoise.
 Ariane de Rothschild (1965-), femme d'affaires, épouse de Benjamin de Rothschild.

Arts et lettres

Littérature 
 Ariane est une tragédie française de Thomas Corneille (1672).
 Ariane, est une nouvelle d'Anton Tchekhov (1895).
 Ariane est le cinquième tome de la série de bande dessinée Balade au bout du monde (1992).

Peinture 
 Ariane est une peinture de Giorgio de Chirico (1913)

Cinéma 
 Ariane de Paul Czinner (version allemande), sorti en 1931.
 Ariane, jeune fille russe de Paul Czinner (version française), sorti en 1932.
 Ariane () de Billy Wilder, sorti en 1957.
 Ariane de San Bartolomé, sorti en 1974.

Musique 
 Ariane est une tragédie lyrique de Jean-Joseph Mouret (1717).
Ariane est une cantate de Philippe Courbois (1705 - 1730)
Ariane consolée par Bacchus, cantate de François Couperin
 Arianna in Creta est un opéra de Georg Friedrich Haendel (1734).
Ariane, cantate de Louis-Ferdinand Hérold (1811)
 Ariane est un opéra de Jules Massenet (1906).
 Ariane et Barbe-Bleue est un opéra de Paul Dukas (1907).
 Ariane est un opéra de Bohuslav Martinů (1958).

Zoologie 
 Ariane est un nom donné à plusieurs espèces d'oiseaux.
 L'Ariane (Lasiommata maera) est une espèce de lépidoptères.

Sigle ou acronyme 
 ARIANE est un fichier de police renommé « TAJ », fusion des fichiers STIC et JUDEX.

Astronomie 
 (43) Ariane est un astéroïde, nommé d'après le personnage mythologique.
 (1225) Ariane est aussi un astéroïde, nommé d'après un personnage d'une pièce de théâtre de Gabriel Marcel.

Sous-marins 
 Ariane est un sous-marin construit à Cherbourg entre 1912 et 1916, coulé le  par deux torpilles lancées par un sous-marin allemand devant Bizerte.
 Ariane (Q122)
 Ariane est un sous-marin de classe Aréthuse mis à l'eau le , achevé le  et désarmé en . Son épave, coulée au large de la presqu'île de Saint-Mandrier est à la disposition de l'école de plongée de la Marine nationale.

Divers 
 Ariane est le nom du programme de lanceurs européens développés par l'Agence spatiale européenne et commercialisés par la société Arianespace.
 L’Ariane était un modèle de conduite intérieure quatre portes, produit par la firme automobile Simca entre 1957 et 1961.
 Ariane est un site internet du Ministère des Affaires étrangères français.
 Ariane est le nom d'une variété de pomme développée par l'INRA.
 Ariane ou Ariane-Le Manoir est un quartier situé à cheval entre les villes françaises de Nice et Saint-André-de-la-Roche.

Prénom 
Ariane est un prénom féminin (du grec ancien  / , « sacré »), fêté le 18 septembre.

Variantes linguistiques 
 allemand, anglais : Ariadne
 espagnol : Ariadna
 italien : Arianna
 croate : Arijadna
 polonais : Arianna
 russe : Arianka
 belge : Auriane
 euzkadien / basque : Arantxa ?

Notes

Voir aussi 
 
 
 Homophone : Aryanne

Acronyme
Homonymie d'acronyme
Prénom féminin
Prénom français
Homonymie de prénom
Homonymie de bateaux